Poj mi pesem je lahko:
 Poj mi pesem (pesem), pesem Vlada Kreslina,
 Poj mi pesem (film), film  Mirana Zupaniča o Vladu Kreslinu.